Allmang ist der Familienname folgender Personen:

 Cédrick Allmang, französischer Geograf
 Christine Allmang, Forscherin
 Philipp Allmang (1799–1867), deutscher evangelischer Geistlicher und Politiker